Myla ( ) bezeichnet folgende geographische Objekte

In Russland:

 Myla (Lena), Nebenfluss der Lena in der Republik Sacha
 Myla (Zilma), Nebenfluss der Zilma in der Republik Komi 
 Myla (Burjatien), Ort in der Republik Burjatien
 Myla (Republik Komi), Ort in der Republik Komi

In der Ukraine:

 Myla (Kiew-Swjatoschyn), Ort in der Oblast Kiew

Siehe auch:
 Mila (Begriffsklärung)